Андре́й Щу́кин:
 Щукин, Андрей Петрович (род. 1957) — советский и российский актёр театра и кино.
 Щукин, Андрей Федотович (1918—1987) — Герой Советского Союза.